

Codici 
 lob – codice ISO 639-3 della lingua lobi

Economia
 Line of business — locuzione inglese per linea di impresa

Persone
 Jacques Lob (1932-1990) – fumettista francese
 Roman Lob (1990) – cantante tedesco

Sport 
 Lob – termine inglese per definire il pallonetto
 LOB – nelle statistiche del baseball e del softball, rimasti in base (Left On Base)

Altro
 Lob – cratere sulla superficie di Puck